Cocoa es un anglicismo de cacáhuatl ("cacao").
Otros significados del término cocoa son:
 Chocolate, producto hecho del cacao.
 Cocoa, framework usado en Mac OS X.
 Cocoa, ciudad en el estado estadounidense de Florida.
 CoCoA, sistema de álgebra computacional.